Le mot kanoun, kanun ou qanûn est un terme arabe emprunté au grec κανων (kanôn) qui signifie « loi ». Selon la prononciation phonétique du « K », il a plusieurs significations :

K de « qaf » 
Lorsque le K est prononcé comme la lettre « qaf » (ق) qui donne qanoûn ou qanun (en arabe : قانون signifiant loi, ordre, règle, canon) :

Musique 

 Le qanûn, aussi écrit kanun pour indiquer l'instrument turc de musique arabe, est un modèle de cithare qu'on utilise autour du bassin méditerranéen et en Arménie. Le qanûn est l'ancêtre du psaltérion, lui-même à l'origine du clavecin.

Film 

 Film de Cizia Zykë, en 1994.
Kanun, un court métrage de Sandra Fassio réalisé en 2015.
. Avril brisé (film, 2001), film  tourné au Brésil par Walter Salles, avec l'acteur Rodrigo Santoro, inspiré du livre homonyme d'Ismaïl Kadaré.

Loi 

 Loi sous l'empire ottoman, avec la même étymologie que le droit canon.
 Le Kanun, code d'honneur albanais.

K de « kaf » 
Lorsque le K est prononcé comme la lettre « kaf » (ﻙ) qui donne kanoun ou kanûn :

Architecture 

 Dans l’architecture kabyle ancienne, le kanoun (ou l'kanoun) est un foyer creusé dans le sol d'environ 40 cm de diamètre et profond d'environ 20 cm, situé non loin de la porte d'entrée, dans la pièce principale de l'Axxam, ou Akham, la maison berbère traditionnelle. Les habitants y faisaient un feu et se rassemblaient autour. Les pierres disposées sur le sol, autour du trou, servent d'appuis pour poser un récipient afin de cuire des aliments.

Poterie 

 Poterie creuse, en terre cuite, utilisée comme un brasero, pour la cuisson des aliments au charbon de bois. Sa forme, avec des bords échancrés, permet de poser sur cet outil de cuisson, des récipients pour la préparation des plats, ou des produits à cuire directement sur les braises (comme le maïs ou l'encens). Elle est très répandue en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali) et en Afrique du Nord : cuisine marocaine, algérienne ou tunisienne. Il existe des formes simples ou décorées (peintes avec des arabesques). En Espagne, cet objet porte le nom de el anafe (terme hispano-arabe).

Cinéma 

 Le Kanun désigne également le département Cinéma de l’Institut pour le développement des enfants et adolescents de Téhéran en Iran, fondé par Abbas Kiarostami et Ebrahim Foruzesh en 1969.

À travers le monde
κανών  en grec
 قانون en persan 
 Kanun en turc et en albanais
Kohlenbecken en allemand
 Coal pan en anglais

Articles connexes 
 Kanun (droit)
 Qanûn (instrument)
 Qanûn (Avicenne)

Liens externes

Monde arabo-musulman

de:Kanun
sq:Kanuni